Aspronísi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Aspronísi (ö i Grekland, Sydegeiska öarna), Kykladerna, 
 Aspronísi (ö i Grekland, Thessalien), 

Robotskapade Greklandförgreningar